Miejscowości w Polsce:
 Białusny Lasek – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Myszyniec
 Białusny Lasek – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Myszyniec